L'Huma est le diminutif familier du titre du quotidien français L'Humanité ;
 Le xian de Huma est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme